Herajon – świątynia poświęcona greckiej bogini Herze. Herajony spotykane są w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. Do najsłynniejszych zaliczają się:
 herajon na Samos
 herajon w Olimpii
 herajon w Argos
 herajon w Paestum
 herajon na Delos

Bibliografia 
 Encyklopedia sztuki starożytnej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1974, str. 214

Świątynie starożytne